Кифисос () может означать:

 Кифисос — река в Аттике, берущая начало у Пентеликона и впадающая в залив Сароникос у Мунихии, к востоку от Пирея.
 Кифисос — река в северной Фокиде и Беотии, впадающая в Илики.